Limburgo – regione storica dell'Europa divisa tra Belgio, Paesi Bassi e Germania
 Limburgo – provincia belga corrispondente alla parte occidentale della regione
 Limburgo – provincia olandese corrispondente alla parte orientale della regione
 Limburgo – città del Belgio in Provincia di Liegi, anticamente capitale del ducato omonimo
 Limburgo – località tedesca del Baden-Württemberg
 Limburg an der Lahn – città della Germania nello stato dell'Assia
 Ducato di Limburgo – antico stato del Sacro Romano Impero che occupava l'area della regione storica del Limburgo

 Fratelli Limbourg (Paul, Jean Hennequin, Hermann) – miniatori olandesi

Pagine correlate 

Limburgia